Jan II. Lotrinský (2. srpen 1425 – 16. prosinec 1470) byl lotrinským vévodou, vévodou z Kalábrie a markýzem de Pont-à-Mousson.

Životopis 
Byl prvorozeným synem titulárního Neapolského krále Reného I. z Anjou a lotrinské vévodkyně Izabely Lotrinské. Jako neapolský následník trůnu byl oslovován vévoda z Kalábrie, a většinu času trávil zapojováním se do obnovy svých angevinských pozemků v Neapoli. V roce 1460 v Nole porazil neapolského krále Ferdinanda, nezabránil však příjezdu jeho posil. V roce 1462 byl poražen v Troie a v roce 1465 na moři u Ischie. V roce 1466 si Katalánci vybrali jeho otce za aragonského krále a Jan se stal jako následník trůnu, princem z Girony. Odjel do Katalánska, aby potvrdil rodinné nároky. Zemřel v Barceloně zřejmě na otravu jedem.

Manželství a potomci 
V roce 1444 se oženil s Marií Bourbonskou, dcerou Karla I. Bourbonského. Měli spolu několik dětí:

 Isabela (*/† 1445)
 Jan (1445–1471)
 René (*/† 1446)
 Marie (*/† 1447)
 Mikuláš I. Lotrinský (1448–1473), vévoda lotrinský, vévoda z Kalábrie, zemřel svobodný, ale měl nelegitimní dceru

Měl také několik nemanželských potomků.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1425
Narození v Nancy
Úmrtí v roce 1470
Úmrtí v Barceloně
Lotrinští vévodové
Vévodové z Kalábrie
Knížata z Girony
Muži